Маркос (Марко) Тулио Коль Тесильо (; 23 августа 1935, Барранкилья — 5 июня 2017, Барранкилья) — колумбийский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Участник чемпионата мира 1962 года.

Биография

Клубная карьера 
Начал выступать на взрослом уровне в 1952 году в клубе «Спортинг» из Барранкильи. В 1955 году присоединился к одной из сильнейших команд Колумбии — «Индепендьенте Медельин», с которой выиграл чемпионат страны, но выходил на поле лишь в одном матче (по другим данным, сыграл 13 матчей). В 1956 году перешёл в «Депортес Толима», в которой провёл 8 сезонов (с перерывом) и сыграл более 200 матчей. В дальнейшем сменил ещё несколько команд в чемпионате Колумбии, также выступал в Аргентине и Мексике. Завершил игровую карьеру в 1971 году в возрасте 36 лет в клубе «Атлетико Хуниор» из своего родного города.

В общей сложности сыграл 433 официальных матча и забил 84 гола в чемпионатах и Кубках Колумбии.

После окончания игровой карьеры несколько раз работал тренером «Атлетико Хуниор».

Карьера в сборной 
Дебютировал в сборной Колумбии 16 июня 1957 года в матче отборочного турнира ЧМ-1958 против Уругвая. На чемпионате мира 1962 года участвовал вместе со своей командой в финальном турнире. 3 июня 1962 года в матче группового турнира против сборной СССР при счёте 1:4 забил гол непосредственно с углового в ворота Льва Яшина, к концу матча колумбийцам удалось сравнять счёт (4:4). Однако два других матча команда проиграла и не вышла из группы. Сам футболист выходил на поле во всех трёх матчах группового этапа. В 1963 году выступал на чемпионате Южной Америки, после чего завершил карьеру в сборной. Всего в национальной команде сыграл 11 матчей и забил 5 голов.

Личная жизнь 
Родители — Эмелина Тесильо и Элиас Коль Тара. Отец был первым в Колумбии футбольным арбитром-профессионалом и первым в стране получил звание «арбитр ФИФА». Сын, Марио Альберто Коль, тоже был профессиональным футболистом и выступал за сборную Колумбии.

Скончался 5 июня 2017 года в Барранкилье на 82-м году жизни.

Титулы 
  Чемпион Колумбии (1): 1955

Примечания

Ссылки 
 Профиль FIFA.com 
 
 Профиль footballdatabase.eu
 Биография

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Депортес Толима»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Атлетико Хуниор»